Мингс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мингс, Кристофер (1625—1666) — вице-адмирал английского флота.
 Мингс, Тайрон (род. 1993) — английский футболист, защитник.